George Wendt, Amerikaans acteur
 Lionel Wendt, Sri Lankaans fotograaf

Zie ook:
 Wendt & Kühn, Duits fabrikant van onder andere muziekdozen